Loranca pode se referir a:

Loranca de Tajuña, município na província espanhola de Guadalajara
Loranca (Fuenlabrada), bairro da cidade espanhola de Fuenlabrada, na comunidade de Madri
Estação Loranca, estação da Linha 12 do metrô de Madri 

Desambiguação